Charles de Lalaing ist der Name folgender Personen:

* Charles I. de Lalaing (1466–1525), niederländischer Staatsrat und Kämmerer
 Charles II. de Lalaing (um 1506–1558), spanischer Diplomat
 Charles de Lalaing (1856–1919), belgischer Jurist und Diplomat